Sandys ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Sandys (1908–1987), britischer Politiker und Minister
 Edwin Sandys (1519–1588), Erzbischof von York
 Edwin Sandys (Adliger) (1561–1629), englischer Adliger und Politiker
 George Sandys (1578–1644), englischer Reisender und Dichter
 John Edwin Sandys (1844–1922), Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Sandy